Четаев, Николай Гурьевич (1902—1959) — российский советский механик и математик, педагог, член-корреспондент АН СССР.
 (15673) Четаев — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Четаево